Martin Pfeiffer OCist (* 1957) ist Administrator der Zisterzienserabtei Marienstatt.

Leben 
Martin Pfeiffer wurde 1957 geboren und wuchs in Steinebach/Sieg auf. Im Jahr 1981 trat er in Marienstatt ein und empfing 1986 die Priesterweihe. Er war lange Jahre Prior in Marienstatt und für die Wallfahrten verantwortlich.

Da Abt Andreas Range (Abt) am 18. Juni 2022 altersbedingt aus seinem Amt ausschied, wurde er Anfang Juli 2022 zum Administrator der Abtei ernannt. Die Ernennung fand durch Abtpräses Vinzenz Wohlwend statt.

Einzelnachweise 

Zisterzienser
Prior
Geboren 1957
Mann